

События 

 16 января — казнь эмира Букая, визиря государства Хулагуидов. Новым визирем становится еврейский купец Сад ад-Даула. Восстание эмира Ноуруза в провинции Хорасан.
 26 февраля — Болеслав II Мазовецкий одержал победу над краковским князем Генрихом IV Пробусом в битве при Севеже. 
 27 апреля — мамлюкский султан Калаун захватывает Триполи. Конец Графства Триполи, государства крестоносцев.
 29 мая — папа Николай IV коронует Карла II из дома Анжу как короля Сицилии в обмен на признание им сюзеренитета Святого Престола.
 11 июня — битва при Компальдино между Гвельфами и Гибеллинами. Победа Гвельфов, на стороне которых стражался и Данте.
 18 июля — Николай IV специальной буллой предоставляет половину всех доходов Святого Престола и долю в управлении финансами Коллегии кардиналов. Таким образом, возросла роль этого административного органа в делах церкви и Папского государства. Другая булла упорядочивает ранее существовавшие в Монпелье (Франция) школы, дав начало Университету Монпелье.
 Весна — в Европу отправляется посольство ильхана Аргуна во главе с Бускарелло де Гизольфи. Осенью Бускарелло прибывает в Рим, а в конце года вручает послание Аргуна Филиппу Красивому.
 Князь Силезии Казимир II Бытомский составил оммаж королю Богемии Вацлаву II.
 Францисканец Джованни Монтекорвино направлен папой на Восток — через Киликию и Персию в Китай, к великому хану Хубилаю.
 Освобождение крепостных крестьян на землях Флоренции.
 Во Вьетнаме праздновалась победа над врагом. Пожалованы звания духам.
 Хубилай направил в Сингхасари посольство с требованием покорности и дани. Кертанагара изгнал послов великого хана.
 В Уэльсе завершено строительство замка Конуи

Правители 
 Венецианская республика — дож Пьетро Градениго (1289—1311).
 Восточная Грузия — царь Вахтанг II (1289—1292).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1289 году
 4 октября — Людовик X (король Франции) (1314—1316).
 6 октября — Вацлав III, король Венгрии (1301—1305), Чехии и Польши (1305—1306).
 Фридрих III (король Германии)
 Чжао Юн, китайский художник.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1289 году
 12 марта — Деметре II Самопожертвователь, царь Восточной Грузии.
 Джованни Дандоло, 48-й дож Венеции.
 Александр Комин, граф Бьюкен.
 Ирён, буддистский монах, собиратель Самгук Юса.

См. также